Ре́йчел Симмс (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2009, ), бронза ().
 : золото (2003, 2004).
 : золото (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу